The Glebe steht für:

 The Glebe (Ottawa), einen Stadtteil von Ottawa 
 The Glebe (Bressay), einen denkmalgeschützten Bauernhof auf Bressay, Schottland